Alcaria (do árabe al - qariya) pode designar:

 Alcaria - tipo de povoação muçulmana
 Alcaria (Fundão) - freguesia no concelho de Fundão
 Alcaria (Porto de Mós) - freguesia no concelho de Porto de Mós
 Alcaria Ruiva - freguesia no concelho de Mértola
 Alcaria da Serra - povoação do concelho da Vidigueira

Pode também estar à procura do equivalente catalão (alqueria) ou castelhano (alquería), muito comum na Comunidade Valenciana e Baleares:
 L'Alqueria de la Comtessa/Alquería de la Condesa - município da província de Valência
 L'Alqueria d'Asnar/Alquería de Aznar - município da província de Alicante
 L'Alqueria de Guardamar ou L'Alquerieta/Guardamar de la Safor - município da província de Valência
 Les Alqueries de la Plana ou Les Alqueries del Riu Sec/Alquerías del Niño Perdido - município da província de Castellón
 Alquerías - povoação de Múrcia
 Alquerías de Santa Bárbara - povoação de Burriana
 L'Alqueria Blanca - povoação do município de Santanyí (Mallorca)
 L'Alqueria del Comte - povoação do município de Sóller (Mallorca)
 L'Alqueria d'en Valls - povoação do município de Dénia
 Les Alqueries o Ses Alqueries - povoação do município de Santa Eugènia (Mallorca)
 S'Alqueria Roja - povoação do município de Campos (Mallorca)
 S'Alqueria Blanca (Sa Curia Blanca) - povoação do município de Ferreries (Menorca)
 S'Alqueria Cremada (Sa Cudia Cremada) - povoação do município de Maó (Menorca)
 Ses Tres Alqueries (Ses Truqueries) - povoação do município de Ciutadella (Menorca)

Desambiguação